Heinsenia kan syfta på:

 Heinsenia (djur) – ett släkte av insekter
 Heinsenia (växter) – ett släkte av växter